Please Stay – singolo dei Drifters del 1961
 Please Stay – singolo di Kylie Minogue del 2000
 Please Stay – singolo di Bryan Adams del 2017